Inírida ili 

 Kolumbija
 Inírida (rijeka)
 Inírida (grad), glavni grad departmana Guainía

 ostalo
 Schoenocephalium teretifolium, cvijet iz porodice Rapateaceae